Florapark steht für:

 Florapark Bern, Parkanlage in Bern
 Florapark Düsseldorf, Parkanlage in Düsseldorf
 Florapark (Magdeburg), Parkanlage in Magdeburg
 Florapark (Einkaufszentrum), Einkaufszentrum in Magdeburg 
 Florapark, Parkanlage in Wanne Herne